Moderado puede referirse a:

 Moderación;
 moderato, un tempo musical de 80 negras por minuto;

Política 
 Moderación o centrismo, ideología política no extremista;
 Moderantismo, corriente política de España del siglo XIX;
 Partido Moderado o Partido Liberal Moderado, partido político de España del siglo XIX;
 Partido moderado, partido político de Suecia;
 Moderés o Indulgents, también llamado daltonismo, corriente política de la Revolución Francesa;

Enlaces externos 

Terminología política